Датницький — струмок в Україні, у Верховинському районі Івано-Франківської області, правий доплив Чорного Черемоша (басейн Дунаю).

Опис 
Довжина струмка приблизно 3 км. Формується з багатьох безіменних струмків.

Розташування 
Бере початок на північному сході від села Буркут. Тече переважно на північний захід і у селі Зелене впадає у річку Чорний Черемош, ліву притоку Черемоша.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 165 

Малі річки України
Річки Івано-Франківської області
Річки Верховинського району
Статті про річки Івано-Франківської області без зображення в картці